La Serie C2 2007-08 è stata la trentesima edizione del campionato di categoria, nonché ultima con questa denominazione. Dall'edizione successiva si chiamerà Lega Pro Seconda Divisione. La stagione è iniziata il 26 agosto 2007 ed è terminata il 4 maggio 2008.

Stagione

Novità
Al torneo hanno preso parte 54 squadre, divise in tre gironi da 18; tra esse figurano le sei retrocesse al termine della Serie C1 2006-2007, ovvero  e , classificatesi ultime nei due gironi, , ,  e , sconfitte nei play-out, e le nove squadre promosse dalla Serie D 2006-2007, ovvero , , , , , , ,  e  (che si iscriverà con il nome di  a causa del cambio di sede sociale) ripescato al posto del , esclusa dalla campionato perché non in possesso dei requisiti per l’iscrizione, non avendo presentato la dovuta fideiussione nel termine perentorio stabilito.

Formula
Per la promozione, la squadra 1ª classificata veniva promossa direttamente, mentre le squadre dalla 2ª alla 5ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre vincenti disputavano una finale con partite di andata e ritorno dove la squadra vincente veniva promossa nella categoria superiore. Per le retrocessioni, l'ultima classificata di ogni girone retrocedeva direttamente, mentre le squadre dalla 14ª alla 17ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre perdenti retrocedevano nella categoria inferiore.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Prima Divisione 2008-2009.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2008-2009.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
La Sassari Torres ha scontato 8 punti di penalizzazione per infrazione alle norme della Co.Vi.Soc per l'iscrizione del campionato.
L'Olbia ha scontato 2 punti di penalizzazione per infrazione alle norme della Co.Vi.Soc per l'iscrizione del campionato.

Il Pizzighettone è stato poi ripescato in Lega Pro Seconda Divisione 2008-2009 a completamento di orgnaici.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Carpenedolo (16)
 Minor numero di sconfitte: Pergocrema (5)
 Migliore attacco: Carpenedolo (49 gol fatti)
 Miglior difesa: Pergocrema (22 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Pergocrema (+16)
 Maggior numero di pareggi: Varese e Sudtirol (14)
 Minor numero di pareggi: Lumezzane (7)
 Maggior numero di sconfitte: Pizzighettone (20)
 Minor numero di vittorie: Pizzighettone (6)
 Peggiore attacco: Valenzana (28 gol fatti)
 Peggior difesa: Pizzighettone (56 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Pizzighettone (-20)

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Prima Divisione 2008-2009.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2008-2009.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Il Castelnuovo ha scontato 4 punti di penalizzazione.
La Viterbese ha scontato 3 punti di penalizzazione.
Il Teramo ha scontato 2 punti di penalizzazione.
Il Cuoiopelli Cappiano Romaiano ha scontato 1 punto di penalizzazione.
La SPAL è stata poi ripescata in Lega Pro Prima Divisione 2008-2009 a completamento di organico.
Il Rovigo è stato poi ripescato in Lega Pro Seconda Divisione 2008-2009 a completamento di organico.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Bassano e Reggiana (19)
 Minor numero di sconfitte: Reggiana (2)
 Migliore attacco: Bassano (60 gol fatti)
 Miglior difesa: Reggiana (27 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Reggiana (+30)
 Maggior numero di pareggi: Bellaria Igea Marina (18)
 Minor numero di pareggi: Carrarese (6)
 Maggior numero di sconfitte: Sansovino (21)
 Minor numero di vittorie: Sansovino (3)
 Peggiore attacco: Sansovino (25 gol fatti)
 Peggior difesa: Sansovino (62 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Sansovino (-37)

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Prima Divisione 2008-2009.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2008-2009.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Il Melfi ha scontato 1 punto di penalizzazione per infrazione alle norme della Co.Vi.Soc per l'iscrizione del campionato.
Il Val di Sangro e L'Andria BAT sono state poi ripescate in Lega Pro Seconda Divisione 2008-2009.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Benevento (20)
 Minor numero di sconfitte: Benevento (6)
 Migliore attacco: Benevento (51 gol fatti)
 Miglior difesa: Benevento (21 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Benevento (+30)
 Maggior numero di pareggi: Catanzaro (15)
 Minor numero di pareggi: Real Marcianise e Gela (7)
 Maggior numero di sconfitte: Sangiuseppese (17)
 Minor numero di vittorie: Andria (7)
 Peggiore attacco: Vibonese (26 gol fatti)
 Peggior difesa: Sangiuseppese (56 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Sangiuseppese (-21)

Note

Altri progetti 

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
2007